Roland Fischnaller (né en 1975), skieur alpin italien
Roland Fischnaller (né en 1980), snowboardeur italien